

Cinema e televisione 
 Richelieu; or, The Conspiracy – film di J. Stuart Blackton (1910) 
 Richelieu – film di Gérard Bourgeois (1911)
 Richelieu – film di Allan Dwan (1914) 
 Richelieu – miniserie televisiva francese del 1977

Geografia 
 Richelieu – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira, fondato dal cardinale Richelieu
 Richelieu – fiume del Québec
 Richelieu – città canadese

Navi 
 Richelieu – nave da battaglia francese del 1873
 Richelieu – nave da battaglia francese del 1939
 Classe Richelieu – classe di navi da battaglia francesi della seconda guerra mondiale

Persone 
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu (1582-1653) – cardinale francese

 Armand-Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642) – cardinale e politico francese, primo ministro di Luigi XIII e fratello minore del precedente
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu (1696-1788) – Maresciallo di Francia e nipote del cardinale Armand-Jean
 Armand Emmanuel de Vignerot du Plessis, duca di Richelieu (1766-1822) – nipote del precedente, due volte primo ministro di Luigi XVIII nel corso della Restaurazione borbonica

Altro 
 Forte Richelieu – forte di Genova
 Punto Richelieu – punto del ricamo in bianco